

Geografia 
Moonstone – città in Ontario, Canada
Moonstone – comunità non incorporata in California, USA

Altro 
Moonstone – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Moonstone – studio giapponese di visual novel
Moonstone Books – casa editrice statunitense
Moonstone: A Hard Days Knight – videogioco del 1991

Pagine correlate 
 The Moonstone